Miejscowości
 Dulęba – przysiółek wsi Ostojów w woj. świętokrzyskim w pow. skarżyskim w gminie Suchedniów
Osoby o tym nazwisku
 Adam Dulęba – polski wojskowy
 Andrzej Dulęba – polski wojskowy
 Henryk Dulęba – polski działacz socjalistyczny i robotniczy
 Ignacy Dulęba – polski profesor nauk technicznych
 Jan Dulęba – polski wojskowy
 Leszek Dulęba – polski inżynier
 Maria Dulęba – polska aktorka
 Mariusz Dulęba – polski hokeista
 Władysław Dulęba (strona ujednoznaczniająca)